As competições de espada por equipes masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizaram-se no dia 15 de agosto no Centro de Convenções do Olympic Green, em Pequim na China.

Equipes 

1. :
 Krisztian Kulcsar
 Geza Imre
 Ivan Kovacs
 Gabor Boczko

4. :
 Robert Andrzejuk
 Tomasz Motyka
 Adam Wiercioch
 Radoslaw Zawrotniak

7. :
 Francisco Limardo
 Wolfang Mejias
 Silvio Fernandez Briceno
 Ruben Limardo

2. :
 Jerome Jeannet
 Jean-Michel Lucenay
 Ulrich Robeiri
 Fabrice Jeannet

5. :
 Maksym Khvorost
 Vitalii Medvedev
 Dmytro Chumak
 Bogdan Nikishyn

8. :
 Yin Lianchi
 Li Guojie
 Dong Guotao
 Wang Lei

3. :
 Matteo Tagliariol
 Stefano Carozzo
 Alfredo Rota
 Diego Confalonieri

6. :
 Kim Seung Gu
 Kim Won Jin
 Ju Hyun Seung
 Jin Sun Jung

9. :
 Mike Wood
 Sello Maduma
 George Harrop-Allin
 Dario Torrente
|}

Torneio

Referências 
 

Eventos da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008